A categoria mais de 73 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, disputado na Manchester Arena, em Manchester, no Reino Unido, nos dias 16 e 17 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
P - Ganhou por declaração punitiva

Fase final

Metade superior

Metade inferior

	
Feminino